Александр Стрелков:
 Стрелков, Александр Александрович (род. 1941) — деятель советских и российских спецслужб, генерал-полковник.
 Стрелков, Александр Александрович (1903—1977) — советский зоолог, доктор биологических наук.
 Стрелков, Александр Фёдорович (1923—2000) — советский архитектор, автор проектов нескольких станций Московского метрополитена.